Плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женщин 2010/2011 стартовал 28 марта 2011 года. Пары участников определились по итогам регулярного сезона 2010/2011.

1/4 финала

УГМК — Спартак (СПб) — 2—0

Надежда — Динамо (М) — 2—1

Спарта энд К — Динамо-ГУВД — 2—0

Динамо (К) — Вологда-Чеваката — 2—1

Матчи за 5—8-е места

Динамо (М) — Динамо-ГУВД — 1—2

Вологда-Чеваката — Спартак (СПб) — 2—1

Полуфинал

УГМК — Динамо (К) — 2—0

Спарта энд К — Надежда — 2—0

Матч за 7-е место 
 Динамо (М) — Спартак — 2—1

Матч за 5-е место 
 Вологда-Чеваката — Динамо-ГУВД — 2—1

Матч за 3-е место 
 Надежда — Динамо (К) — 3—2

Финал

Первый матч

Второй матч

Третий матч 

 Примечание: Мин – игровое время, Очк – очки, 2-х – 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х – 3-х очковые броски, Шт – штрафные броски, Под – подборы, АП – атакующие передачи, ПР – перехваты, БШ – блок-шоты, ФО - фолы

Итоговое положение 
 1.  УГМК
 2.  Спарта энд К
 3.  Надежда
 4. Динамо (К)
 5. Вологда-Чеваката
 6. Динамо-ГУВД
 7. Динамо (М)
 8. Спартак (СПб)

Лидеры плей-офф по средним показателям за игру

См. также 
 Система женских баскетбольных лиг России
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2010/2011
 Евролига ФИБА (среди женщин) 2010/2011
 Кубок Европы ФИБА (женщины) 2010/2011

Ссылки 
 Российская федерация баскетбола

2011 год в баскетболе